Il Casone ima više značenja:
 Il Casone, Forlì-Cesena
 Il Casone, Grosseto
 Il Casone, Pisa